Кипельский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кипельский сельсовет — в Шумихинском районе Курганской области.
 Кипельский сельсовет — в Юргамышском районе Курганской области.